Fattigkrokmossor (Warnstorfia) är ett släkte av bladmossor. Fattigkrokmossor ingår i familjen Amblystegiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor